Ерведоза; Ерведоса () — португальська власна назва.

Топоніми

Ерведоза (Віняйш) — парафія.
 Ерведоза (Піньєл) — парафія.